Lea (hoofdbetekenis), eerste vrouw van Jakob uit de Hebreeuwse Bijbel
Lea (Lancashire), een plaats in Lancashire, Groot-Brittannië
Lee (rivier in Engeland), ook Lea, een rivier ten noorden van Londen
Lea (The Cats), een single van The Cats uit 1968
Lea (Duits zangeres), Duits singer-songwriter (1992–)
Lea (geslacht), een geslacht van sabelsprinkhanen